Okręty US Navy o nazwie USS  "Fort Snelling":
 Pierwszy "Fort Snelling" (LSD-23) miał być okrętem desantowym typu Casa Grande. Jednak jego budowa została przerwana w 1945. Kadłub został wykończony jako statek RORO SS "Carib Queen". Później w służbie między innymi jako USNS "Taurus" (T-AK-273). Skreślony z listy w 1971.
 Drugi "Fort Snelling" (LSD-30) był okrętem desantowym typu Thomaston. Zwodowany w 1954, skreślony z listy jednostek w 1992.

Fort Snelling